Siri steht für:

 Siri (Vorname), weiblicher Vorname – siehe dort zu Namensträgerinnen
 Siri (Software), Spracherkennungssoftware von Apple
 Siri (Delhi), alte Festungsstadt und Siedlungsplatz in der indischen Hauptstadt
 Siri (Zebu), Rinderrasse vom indischen Subkontinent 
 Siri-Wasserfall, Wasserfall in Vanuatu
 Siri, im südindischen hinduistischen Jahresfest Siri jatre beschworener Geist
 (332) Siri, Asteroid des Hauptgürtels

Siri ist der Familienname folgender Personen:
 Florent Emilio Siri (* 1965), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Giuseppe Siri (1906–1989), Erzbischof von Genua und Kardinal
 Hege Siri (* 1973), norwegisch-samische Autorin und Fotografin
 Jasmin Siri (* 1980), deutsche Soziologin
 Luis Siri (* 1982), uruguayischer moderner Fünfkämpfer
 María José Siri (* 1976), uruguayische Opernsängerin
 Vittorio Siri (auch Francesco Siri; 1608–1685), italienischer Geschichtsschreiber, Mathematiker und Mönch

SIRI  steht für:
 Service Interface for Real Time Information, europäische Norm für Echtzeitdatenaustausch in der Fahrgastinformation

Siehe auch:
 Siry

Abkürzung